Megalopoli kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Megalopoli, kommun, Peloponnesos, Arkadien, 
 Megalópoli, kommunhuvudort, Peloponnesos, Arkadien,